

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Guthrie – città della Contea di Todd, Kentucky
 Guthrie – capoluogo della Contea di Logan, Oklahoma
 Guthrie – capoluogo della Contea di King, Texas
 Guthrie – contea nello stato dell'Iowa

Persone

Cognome 
 A. B. Guthrie Jr., propr. Alfred Bertram Guthrie Jr. (1901-1991) – scrittore, sceneggiatore e giornalista statunitense
 Allan Guthrie (1965) – scrittore e editorialista britannico
 Arlo Guthrie (1947) – cantante statunitense
 Brett Guthrie (1964) – politico statunitense
 Danny Guthrie, propr. Daniel Guthrie (1987) – calciatore inglese
 Francis Guthrie (1831-1899) – botanico e matematico sudafricano
 Frederick Guthrie (1833-86) – professore di fisica e divulgatore scientifico britannico
 Gwen Guthrie, propr. Gwendolyn Guthrie (1950-1999) – cantautrice e pianista statunitense
 James Guthrie (1953) – produttore discografico e ingegnere del suono britannico
 Jon Guthrie, propr. Jonathan Neil Guthrie (1992) – calciatore inglese
 Malcolm Guthrie (1903-1972) – linguista britannico
 Mark Guthrie (1965) – ex giocatore di baseball statunitense
 Peter Guthrie Tait (1831-1901) – fisico britannico
 Robert Guthrie (1916-1995) – microbiologo statunitense
 Robin Guthrie (1962) – polistrumentista e produttore discografico scozzese
 Savannah Guthrie (1971) – giornalista australiana naturalizzata statunitense
 Thomas Anstey Guthrie (1856-1934) – scrittore e giornalista britannico
 Thomas Guthrie Marshall o Tom Marshall (1990) – rugbista a 15 neozelandese
 Tyrone Guthrie (1900-1971) – regista, direttore artistico, saggista e attore inglese
 William Keith Chambers Guthrie  (1906-1981) – accademico e storico della filosofia britannico
 Woody Guthrie (1912-1967) – musicista, cantautore e folklorista statunitense

Nome 
 Guthrie Govan (1971) – chitarrista britannico

Altro 
 Clan Guthrie – clan scozzese
 Teatro Guthrie (Guthrie Theater) – teatro di Minneapolis